Антосино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Антосино — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Антосино — деревня в Дзержинском районе Минской области.